Haverford peut désigner :
 Haverford, une ville de Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 Haverford College, une université de Pennsylvanie ;
 Haverford Township, un township de Pennsylvanie ;
 Le Haverford, un paquebot transatlantique américain lancé en 1901.